Niskasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Niskasaari (ö i Norra Savolax),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,32, long 27,51),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (3 ha)
 Niskasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,08),  (2 ha)
 Niskasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,41, long 28,99),  (0 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,50, long 29,67),  (0 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (0 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,20, long 27,62), 
 Niskasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,08, long 28,25),  (0 ha)
 Niskasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 65,95, long 27,83), 
 Niskasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 65,86, long 28,10),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,66),  (3 ha)
 Niskasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,32, long 27,71),  (15 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,24), 
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 28,95),  (2 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,22, long 29,16),  (2 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,89, long 29,24),  (4 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,07, long 29,67),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 28,72),  (0 ha)
 Niskasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,57, long 29,57),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,57, long 29,74),  (1 ha)
 Niskasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar